Ранчо ла Есперанза има више значења:

 Ранчо ла Есперанза (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Ел Крусеро де Тетисик (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Ранчо Улисес Естрада Васкез (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Хилгеро (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Филиберто Брисењо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Фиденсио Убарио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ла Есперанза, Висенте Рувалкаба Г. (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ла Есперанза (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику